Tiantai ou T'ien-t'ai (天台宗, Tiāntái zōng) est une école chinoise du bouddhisme mahâyâna apparue au  ;
 Le xian de Tiantai (天台县, Tiāntāi xiàn) est une subdivision administrative de la province du Zhejiang en Chine.